Chesham (Buckinghamshire), een stad in Buckinghamshire in Engeland
 Chesham Bois, een dorp in Buckinghamshire in Engeland
 Chesham Urban District, een urban district in Buckinghamshire in Engeland
 Chesham (Greater Manchester), een dorp in Greater Manchester in Engeland
 Chesham (metrostation), van de metro van Londen
 Chesham (New Hampshire), een dorp in New Hampshire in de Verenigde Staten